Турген — топоним:

Казахстан 
 Турген — река, приток Или.
 Турген (быв. Тургеневка) — село в Аршалынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Турген — село в Кыринском районе Забайкальского края.

См. также 
 Тургень